Het ATP-toernooi van Moskou 2010 (met de officiële naam Kremlin Cup) vond plaats van 18 tot en met 24 oktober 2010. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou